Джеймс Драммонд ():
 Драммонд, Джеймс (1786/1787—1863) — британский ботаник и натуралист, один из первых поселенцев Западной Австралии, старший брат ботаника .
  (1816—1877) — британский художник.
  (1881—1965) — британский ботаник, сын ботаника Джеймса Рэмзи Драммонда.
 Драммонд, Джеймс Рэмзи (1851—1921) — британский ботаник, работавший в Британской Индии, внук ботаника .
 Драммонд, Джеймс Эрик, 16-й граф Перт (1876—1951) — британский дипломат, первый генеральный секретарь Лиги Наций.Примечания